La Coppa di Turchia 2017  è la 32ª Coppa di Turchia di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le prime otto classificate al termine del girone di andata della Basketbol Süper Ligi 2016-2017. 

Anadolu Efes
Fenerbahçe Beko
Pınar Karşıyaka
Yeşilgiresun Belediye
Beşiktaş Sompo Japan
Banvit
Galatasaray Odeabank
Darüşşafaka Doğuş

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Basketbol Süper Ligi 2016-2017
Coppa del Presidente 2016

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2017
Coppa di Turchia di pallacanestro maschile